Die Carangiformes sind eine Knochenfischordnung aus der Gruppe der Barschverwandten (Percomorpha). Insgesamt gehören fast 1000 Fischarten zu den Carangiformes, wobei die Plattfische mit über 770 Arten die große Mehrheit der Arten stellen. Fast alle Arten der Carangiformes leben im Meer, einige wenige auch im Brackwasser und in Süßgewässern. Alle Carangiformes ernähren sich carnivor, einige gehören zu den Spitzenprädatoren ihrer Lebensräume (Schwertfischverwandte, Barrakudas, Riesenbarsche).

Merkmale 
Die Verwandtschaft dieser äußerlich sehr verschiedenen Familien der Carangiformes gründet sich ausschließlich auf den Vergleich von DNA-Sequenzen und wird bisher nicht durch morphologische Autapomorphien gestützt, welche die Gruppe von anderen Barschverwandten abgrenzen würden. Little, Lougheed und Moyes erwähnten eine relativ geringe Zahl an Wirbeln, einige Flossenträger vor dem zweiten Dornfortsatz und das Fehlen der Supraneuralia (Teile der Wirbel) als potentielle anatomische Synapomorphien einer gemeinsamen Klade von Plattfischen, Schwertfischverwandten und Stachelmakrelen. Einige dieser Merkmale fehlen jedoch bei den übrigen Gruppen der Carangiformes und andere sind ursprüngliche Merkmalsausprägungen (Plesiomorphien), die vor der Stammlinie der Carangiformes entstanden sind und keine Monophylie begründen können.

Systematik 
Die Carangiformes erhielten ihre heutige Zusammensetzung erst in einer im Mai 2020 veröffentlichten umfangreichen Revision der Ordnung. Vorher waren die Plattfische eine eigenständige Ordnung, bei anderen Familien war die Zuordnung zu einer Ordnung unsicher. Die Revision wurde von der monatlich aktualisierten systematischen Fischdatenbank "Eschmeyer's Catalog of Fishes" schon Anfang Juni 2020 so übernommen. In dieser Zusammensetzung entsprechen die Carangiformes den Carangimorpha, die 2009 durch Li und Kollegen vorgeschlagen wurden, und den Carangaria, die eine von neun Kladen sind in die der Fischsystematiker Ricardo Betancur-R. und seine Kollegen die Barschverwandten (Percomorpha) unterteilen. Die Carangaria sind die Schwestergruppe der Anabantaria zu der die Ordnung der Kiemenschlitzaalartigen (Synbranchiformes) und die Ordnung der Kletterfischartigen (Anabantiformes) gehören.

Die innere Systematik der Carangiformes nach Girard und Mitarbeiter (2020):
 Carangiformes
 Unterordnung Centropomoidei
 Riesenbarsche (Latidae)
 Snooks (Centropomidae)
 Lactariidae
 Barrakudas (Sphyraenidae)
 Unterordnung Polynemoidei
 Fadenflosser (Polynemidae)
 Teilordnung Plattfische (Pleuronectoideo)
 Psettodidae
 Leierplattfische (Citharidae)
 Steinbutte (Scophthalmidae)
 Butte (Bothidae)
 Cyclopsettidae
 Scheinbutte (Paralichthyidae)
 Schollen (Pleuronectidae)
 Amerikanische Seezungen (Achiridae)
 Paralichthodidae
 Südpazifische Flundern (Rhombosoleidae)
 Südflundern (Achiropsettidae)
 Oncopteridae
 Kamm-Flundern (Samaridae)
 Poecilopsettidae
 Seezungen (Soleidae)
 Hundszungen (Cynoglossidae)
 Unterordnung Toxotoidei
 Leptobramidae
 Schützenfische (Toxotidae)
 Unterordnung Nematistioidei
 Nematistiidae
 Unterordnung Menoidei
 Mondbarsche (Menidae)
 Teilordnung Schwertfischverwandte (Xiphioidea)
 Schwertfische (Xiphiidae)
 Speerfische (Istiophoridae)
 Unterordnung Stachelmakrelenverwandte (Carangoidei)
 Stachelmakrelen (Carangidae)
 Trachinotidae
 Überfamilie Echeneoidea
 Schiffshalter (Echeneidae)
 Cobia (Rachycentridae)
 Goldmakrelen (Coryphaenidae)

Belege

Weblinks